Ту́ве Ма́рика Я́нссон (, ; ) — финская писательница, художница, иллюстратор. Обрела всемирную известность благодаря своим книгам о муми-троллях. Писала на шведском языке.

Биография 

Туве Янссон родилась в 1914 году в богемной семье: её матерью была видная художница Сигне Хаммарштен (1882—1970), иллюстратор книг, приехавшая в Финляндию из Швеции; отцом — признанный финский скульптор Виктор Янссон (1886—1958). Туве была первым ребёнком в семье. Её брат Пер-Улоф (1920—2019) впоследствии стал фотографом, другой брат, Ларс (1926—2000), — художником.

По материнской линии Туве принадлежала к древнему шведскому роду Хаммарштенов, из которого вышло много видных государственных деятелей и просто знаменитых людей. Интересно, что Янссон, много и часто упоминавшая в книгах и интервью свою мать, очень мало говорила об отце. Много известно о её шведской родне и крайне мало — о финских родственниках по линии отца. В детстве каждое лето Туве проводила в Швеции у бабушки, в местечке Блидё, недалеко от Стокгольма. «Прекрасней всего было то, что море находилось совсем рядом. И хотя с лужайки у дома, где мы с друзьями играли, его видно не было, если вдруг во время игр мы внезапно затихали, до нас долетал шум прибоя», — вспоминала Туве.

В 15 лет Туве Янссон уехала учиться в Швецию. Получив диплом факультета изящных искусств Колледжа искусств, она проходила стажировку в художественных школах Франции, Германии, Италии. К этому времени у себя на родине она уже добилась определённого признания, поскольку чуть ли не с 10 лет выполняла иллюстрации для популярного детского журнала, главным редактором которого была хорошая знакомая родителей. Помимо шведского и финского языков (которые были для неё родными), Туве Янссон свободно говорила на английском, французском, со словарём читала по-немецки.

Завершив учёбу за границей, Туве вернулась домой и начала иллюстрировать книги и рисовать карикатуры по заказу разных изданий. Всемирная известность к Янссон пришла благодаря книжному сериалу о муми-троллях: очаровательных существах, обитающих в идиллической Муми-долине. Эти книги, иллюстрации к которым Янссон выполняла сама, били все рекорды по популярности в 1950—1960-е годы. Они расходились многомиллионными тиражами и издавались по всему миру. К примеру, одна только «Шляпа волшебника» была переведена на 34 языка, включая японский, тайский и фарси.

Празднование 80-го дня рождения Янссон в 1994 году превратилось в государственное мероприятие, по масштабу и пафосу сопоставимое с днём независимости. День рождения обожаемого автора страна отмечала фейерверками и праздничными шествиями. Янссон чествовали как национального героя.

На 87-м году жизни писательница скончалась от обширного кровоизлияния в мозг. В день её похорон на знаменитом кладбище Хиетаниеми финны объявили национальный траур. Президент страны Тарья Халонен, обращаясь с соболезнованиями к родственникам писательницы, сказала, что «творчество Туве Янссон — самый большой вклад Финляндии в мировую сокровищницу культуры после Калевалы и Сибелиуса».

Личная жизнь 
Туве большую часть жизни прожила в доме, который находится на улице Улланлиннанкату 1, рядом с улицей Касармикату в центральном столичном районе Каартинкаупунки. На стене дома, в котором она прожила около 60 лет, установлена мемориальная доска с барельефом молодой Туве. В своё время коридор на чердаке, который соединял дом Туве и дом её спутницы жизни, был тайной этой частной квартиры.

Уже в 1960-е годы Туве Янссон стала миллионером. Огромные доходы от продажи смежных прав (театральные постановки, сувенирная продукция с муми-троллями) быстро сделали Янссон одной из самых богатых женщин в Финляндии. Однако она продолжала до самой смерти вести скромный образ жизни: пользовалась общественным транспортом, сама ходила за покупками в магазин рядом со своим домом и лично отвечала на большую часть писем от своих читателей.

В молодости Туве Янссон много и активно общалась с мужчинами и даже была одно время обручена с журналистом Атосом Виртаненом. По причинам, которые до сих пор остаются загадкой, помолвка была расторгнута (предположительно самим Виртаненом).

Перешагнув рубеж в 35 лет, Янссон осознала свою гомосексуальность и с тех пор поддерживала близкие отношения исключительно с женщинами. В то время в Финляндии в богемной среде однополые отношения считались приемлемыми, хотя общество в целом к гомосексуальным людям относилось негативно. У Туве завязался тайный роман с театральной деятельницей Вивикой Бандлер, которая была замужем.

С 1956 года постоянной партнёршей Янссон стала художница Тууликки Пиетиля (1917—2009). Янссон и Пиетиля прожили вместе 45 лет. Тууликки стала прототипом созерцательной и философской Туу Тикки из повести Янссон «Волшебная зима» — факт, которым Пиетиля очень гордилась. Долгое время им удавалось с успехом скрывать свою связь. На вопросы интервьюеров о личной жизни Янссон неизменно отвечала, что является принципиальным противником института брака и не хочет иметь детей по философским убеждениям. Янссон и Пиетиля открыто рассказали о своих отношениях лишь в 1993 году на пресс-конференции. По завещанию Янссон именно Пиетиля унаследовала недвижимость, которой владели женщины (две квартиры в Хельсинки и остров Кловахарун). Авторские права на книги перешли во владение племянницы Софии Янссон (дочери Ларса)

Карьера 

В 14 лет Янссон написала и проиллюстрировала свою первую книгу с картинками , опубликованную лишь в 1933 году. Позже она также продала чертежи, которые были опубликованы в журналах в 1920-х годах.

Всего о муми-троллях Янссон написала 8 повестей («Маленькие тролли и большое наводнение», «Муми-тролль и комета», «Шляпа волшебника», «Опасное лето», «Мемуары Муми-папы», «Волшебная зима», «Папа и море», «В конце ноября»), один сборник рассказов «Дитя-невидимка», 4 книжки в картинках («Опасное путешествие», «А что потом», «Кто утешит малютку», «Мошенник в доме Муми-троллей»). В 1949 году Вивика Бандлер предложила поставить в Шведском театре спектакль по книге «Муми-тролль и комета». Автором пьесы и декораций стала сама Туве. Премьера состоялась 28 декабря 1949 года. Спектакль стал успешным.
Янссон лично адаптировала свои книги для театра. По мотивам «Опасного лета» она сначала написала пьесу «Муми-тролли за кулисами», а затем либретто к мюзиклу «Муми-опера».

К обрушившейся на неё популярности Янссон испытывала двоякое чувство. С одной стороны, её раздражала излишняя коммерциализация её творчества, с другой, именно огромные доходы, получаемые от всевозможной продукции с муми-тематикой (майки, кепки, плакаты, значки), позволили ей арендовать, а затем выкупить в собственность остров Кловахарун в Финском заливе, на котором она часто укрывалась от журналистов и надоедливых почитателей.

Успех во всём мире «Шляпы волшебника» привлёк к Янссон внимание агентства Associated Press, откуда она получила письмо со следующими словами: «Чудесные существа, созданные вами, могли бы стать героями комикса, который мы желали бы печатать». Туве был предложен контракт на семь лет. Она с радостью согласилась: договор на публикацию комикса гарантировал ей стабильный доход. Окружение Янссон осудило её: все друзья посчитали, что она продала свой талант западной масскультуре. Кроме того, рисовать детские комиксы считалось в богемной среде унизительным. Сама Туве считала, что бедность хуже любого унижения. Первый комикс появился на страницах лондонской газеты The Evening News 20 сентября 1954 года. На пике популярности муми-тематики комикс Янссон продавался в 17 странах и публиковался 58 изданиями. В 1957 году указанное издание заказало Янссон комикс, предназначенный для взрослых. Так появились, в том числе, «Муми-тролли на Диком Западе»: муми-папа по ошибке изобрёл машину времени, которая перенесла муми-троллей во времена Дикого Запада.

Первоначально Янссон лично рисовала каждую полосу комикса, но вскоре эта работа ей наскучила, и она передала её брату Ларсу, который без остановки придумывал и рисовал муми-комиксы на протяжении 20 лет, превратив их в очень доходный бизнес. С годами популярность муми-книг не шла на спад, а наоборот, неизменно росла. Книги Туве Янссон привлекают внимание не только детей, но и взрослых читателей, и даже учёных. По творчеству Янссон было защищено множество диссертаций, её сказки подвергались семиотическому и психоаналитическому анализу. В её книгах находят отголоски дзен-буддизма и христианства, отсылки к философии Канта.

Янссон как художница 

Сама Янссон всегда подчёркивала, что в первую очередь она — художница, и не слишком серьёзно относилась к своей литературной деятельности. Однако её картины всегда привлекали меньше внимания, чем книги о муми-троллях. Среди её художественных работ самыми известными являются:
 фрески в здании мэрии Хельсинки (1947),
 настенная роспись в здании мэрии города Хамина (1952),
 настенная роспись в здании средней школы города Карья (1953),
 роспись алтаря в церкви города Теува (1954).

Туве Янссон также иллюстрировала книги Толкина и Льюиса Кэрролла.

Награды 
 «Премия Нильса Хольгерсона» лучшему детскому писателю года (1953)
 Премия имени Х. К. Андерсена за вклад в развитие детской литературы (1966)
 Премия Шведской академии искусств (1972)
 Золотая президентская медаль Финляндии (1976)
 Почётное звание доктора искусствоведения Университета Хельсинки (1978)
 Премия имени Сельмы Лагерлёф за вклад в литературу (1993)
 Звание почётного профессора Финской Республики (1995)
 Литературная премия Американо-скандинавского культурного фонда за вклад в искусство (1996)

Библиография

Муми-серия 

 «Маленькие тролли и большое наводнение» (1938, опубликована 1945, переработанное издание 1991)
 «Погоня за кометой» (1946, затем издавалась под заголовком «Муми-тролль и комета», переработанное издание под названием «Комета прилетает» 1968)
 «Шляпа волшебника» (1948)
 «Бравады Папы Муми-тролля» (1950, переработанное издание под названием «Мемуары Папы Муми-тролля» 1968)
 «Что дальше?» (1952, книжка-картинка)
 «Опасное лето» (1954)
 «Волшебная зима» (1957)
 «Кто утешит малютку?» (1960, книжка-картинка)
 «Дитя-невидимка» (1962, сборник новелл)
 «Папа и море» (1965)
 «В конце ноября» (1970)
 «Жуткое путешествие» (1977, книжка-картинка)
 «Муми-тролли» (1977), сборник комиксов
 «Мошенник в доме муми-троллей» (1980, книжка-картинка)
 «Муми-тролли» (1981), сборник комиксов

Примечание: книги комиксов представляли собой переиздание в книжном формате комиксов, ранее появлявшихся в периодических изданиях.

Прочие произведения 
 «Дочь скульптора» (1968) — автобиографическая повесть
 «Летняя книга» (1972) — повесть
 «Умеющая слушать» (1971) — сборник рассказов
 «Город солнца» (1974) — роман
 «Игрушечный дом» (1978) — сборник рассказов
 «Честный обман» (1982) — повесть
 «Каменное поле» (1984) — повесть
 «Путешествие налегке» (1987) — сборник рассказов
 «Честная игра» (1989) — сборник рассказов
 «Письма Клары» (1991) — сборник рассказов
 «Записки с острова» (1996) — повесть
 «Послания» (1998) — сборник рассказов
 «Серый шёлк» (1971—1991) — сборник рассказов

Наследие и память 

В Финляндии существует Общество Туве Янссон (), целью которого является поддержание интереса к творчеству писательницы. В этой некоммерческой организации с членскими взносами состоит несколько сотен человек. С 2002 года в Финляндии вручается Литературная премия имени Туве Янссон. Остров Кловахарун, где Туве и её партнёрша проводили каждое лето, ныне необитаем и доступен для посещений только с организованными экскурсиями в летние месяцы. Во время такой экскурсии можно посетить домик Янссон с экспозицией её картин. На острове близ г. Наантали открыт тематический парк Страна муми-троллей, посвящённый героям серии книг про муми-троллей.

Ещё при жизни писательницы журналист Юхани Толванен опубликовал книгу «Клянусь своим хвостом» (, 2000), посвящённую творчеству Т. Янссон.

В 2003 году журналистка Кристина Бьёрк опубликовала биографию писательницы «Не только муми-тролли» (). Спустя год свет увидел сборник воспоминаний о Туве Янссон «По дороге с Туве: друзья и родственники вспоминают Туве Янссон» ().

В 2007 году вышла в свет монументальная работа профессора литературоведения Буэль Вестин «Туве Янссон: слово, рисунок, жизнь» (), в которой на более чем 500 страницах рассказывается о жизни и творчестве Янссон.

В 2004 году о писательнице вышел документальный фильм «Tove and Tooti in Europe» производства финской кинокомпании Lumifilm.

В 2012 году на BBC вышел документальный фильм «Moominland Tales: The Life of Tove Jansson»

В 2020 году вышел совместный шведско-финский художественный фильм «Туве» режиссёра Зайды Бергрот (Zaida Bergroth). Фильм посвящён небольшому отрезку из биографии Янссон: действие происходит в Хельсинки 1940-х и 1950-х годов.

В России также есть несколько фан-клубов Туве Янссон. Кроме того, в её честь названа площадь, и ей установлен памятник в жилом комплексе «Скандинавия» (посёлок Коммунарка (Новомосковский административный округ).

Примечания

Литература

На русском языке

На других языках

Ссылки 

 
 Клуб почитателей Туве Янссон
 Официальный сайт правонаследников Т.Янссон
 Особенности переводов и публикаций Туве Янссон в разных странах

Графики Финляндии
Мемуаристы Финляндии
Детские писатели Финляндии
Писатели-фантасты Финляндии
Писательницы-фантасты
Сказочники XX века
Шведские писатели
Лауреаты премии имени Х. К. Андерсена
Награждённые медалью Pro Finlandia
Умершие от инсульта
Похороненные на кладбище Хиетаниеми
 
Художники комиксов
Доктора искусствоведения
Почётные доктора Хельсинкского университета
Почётные доктора Академии Або